Giovanni Cavalcanti, ciclista italiano
Giovanni Cavalcanti, storico italiano del XV secolo
Giovanni Cavalcanti (1444-1509), poeta fiorentino, legato da strettissima amicizia a Marsilio Ficino
Giovanni Cavalcanti (1480-1545) banchiere fiorentino